Alléluia est une petite marque de motos française qui commercialise des NSU.

Constructeur motocycle ayant son siège en France
Marque française de motocyclette